Залог:
 Залог в гражданском праве — имущество или другие ценности, находящиеся в собственности залогодателя и служащие частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение займа.
 Залог — деньги или ценности, вносимые для досудебного освобождения подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.
 Залог — грамматический признак глагола.
 Залог в сельском хозяйстве — залежь.

Топонимы

Россия 
 Залог — село в Качугском районе Иркутской области.
 Залог — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Залог — деревня в Новоржевском районе Псковской области (Барутская волость).
 Залог — деревня в Новоржевском районе Псковской области (Вехнянская волость).

Белоруссия 
 Залог — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.